Сергей Сократович Шустиков (12 ноября 1914, Санкт-Петербург — 10 февраля 2000, Иркутск) — русский военный деятель, контрразведчик, дипломат.

Биография 

Родился в 1914 г. в Санкт-Петербурге в семье выпускника Санкт-Петербургского политехнического института Шустикова Сократа Андреевича и Шустиковой Софьи Михайловны, выпускнице Высших Женских (Бестужевских) курсов. Дед С. С. Шустикова — известный этнограф Шустиков Андрей Алекеевич. Окончил Гидротехнический институт Ленинградского политехнического института в 1936 г. по специальности инженер-гидротехник. С 1936 г. по 1939 г. работал на должности инженера в Всесоюзном научно-исследовательском институте гидротехники (ВНИИГ им. Б.Е.Веденеева, г. Ленинград) 
в отделе строительной механики и теории упругости. В 1939 году призван в ряды РККА, участвовал в советско-финляндской войне.

С ноября 1940 г. — заме­ститель начальника 1-го отделения (разведка) ЭКО УНКВД по Ленинградской области. С марта 1941 г. — старший оперуполномоченный 3-го отделения КРО УНКГБ по Ленинградской области. С апреля 1942 г. — заместитель начальника 6-го отделения КРО УНКВД по Ле­нинградской области, затем заместитель начальника 5-го отделения (криптографии). Один из наиболее известных разработчиков и участников радиоигры «Кварц» на Ленинградском и Волховском фронтах. Участник прорыва блокады Ленинграда. С июля 1943 г. — на­чальник 2-го отдела (контрразведка) УНКГБ по Ленинградской области. С декабря 1944 г. — начальник 2-го отдела УНКГБ по Новгородской области. С октября 1946 г. — начальник 4-го отдела УМ ГБ по Новгородской области. 

В 1947—1950 годах находился на дипломатической работе в Финляндии, занимая должность второго секретаря посольства СССР в Хельсинки. 

С июня 1952 г. — заместитель начальника Уп­равления милиции УМГБ по Иркутской области. После выхода в отставку работал в Иргиредмете, ИЦНТИ, а также в Иркутской организации Союза художников РСФСР.

Брат:
Шустиков Георгий Сократович (1919—2010) — участник обороны Ленинграда, архитектор.

Дети:
Шустиков, Александр Сергеевич (1939—2014) — окончил Ленинградский инженерно-строительный институт (ЛИСИ), возглавлял Иркутский домостроительный комбинат, заслуженный строитель РФ.
Шустикова, Ирина Сергеевна (род. 1942) — окончила мехмат МГУ, преподаватель.
Шустикова, Наталья Сергеевна (1942—2009) — выпускница Дальневосточной государственной академии искусств, преподаватель, заслуженный работник культуры РФ.

Награды 
 Медаль «За оборону Ленинграда»
 Орден Красной Звезды
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» 
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден Отечественной войны II степени
 Медаль «За боевые заслуги»

См. также 
 Резидент (спецслужбы)

Источники 

Шарапов Э. Судоплатов против Канариса: секреты без грифа «секретно». — М. : Эксмо, 2004. — 352 с. — ISBN 5-699-05705-6.

Понтекорво Б.М. Избранные труды. Том 2. Воспоминания. —  М. : Наука. Физматлит, 1997. —  333 c. — ISBN 5-02-015103-3.
Родившиеся в Вологде
Умершие в Иркутске
Выпускники Санкт-Петербургского политехнического университета
 Восточно-сибирская правда 
 Байкал-инфо
 Без формата